Die Toray Sillook Open 1978 waren ein Tennisturnier der Damen in Tokio. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1978 und fand vom 11. bis 17. September 1978 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1978
Tennisturnier in Shibuya